Het ATP-toernooi van Tokio 2022 (met de officiële naam Rakuten Japan Open Tennis Championships 2022) werd van 3 tot en met 9 oktober 2022 gehouden in de Japanse hoofdstad Tokio. Het toernooi was in 2022 en 2021 afgelast vanwege het Coronavirus. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Ariake Colosseum.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

2022
Tokio